Стоян (Станко) Цветков е български зограф от Българското възраждане, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Роден е около 1800 – 1810 година в Крушево, където се преселва баща му Цветко Янкулов от големия тресонски зографски род Рензови. Учи при баща си. Според някои сведения се изселва в Папрадище. Негова е иконата на „Свети Георги“ от църквата „Успение Богородично“ в Крушево, подписана като „Стоян Станко Рензо Зограф“. Името му се чете в надписа на западната стена до образа на Свети Атанасий в църквата „Свети Атанасий“ в Секирце, Прилепско, където се подписва като „Зограф Стоян от Крушево“. От него е една икона на Богородица в Слепченския манастир, подписана като „Станко Зограф“. Една частна икона на Свети Георги има ктиторски надпис от Стоян Цветков от Папрадище. Работи в Ореше, Рилево и на други места в Прилепско и Крушевско. Умира около 1869 – 1870 година.

Родословие

Бележки 

Родени в Крушево
Български иконописци
Представители на Дебърската художествена школа
Българи в Османската империя
Български творци от Македония
Рензови
Починали в Крушево